Сыралы — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сыралы — село в Индерском районе Атырауской области.
 Сыралы — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.